ordynacja – nazwa aktu normatywnego zbliżonego do kodeksu:
 ordynacja wyborcza (w znaczeniu formalnym – ustawa)
 ordynacja podatkowa
 ordynacja celna
 ordynacja mennicza
 Powszechna Ordynacja Sądowa (austriacki kodeks postępowania cywilnego z 1781 r.)
 Powszechna Ordynacja Kryminalna
 ordynacja rodowa – majątek ziemski, forma dziedziczenia, majorat
 ordynacja wyborcza (w znaczeniu przedmiotowym – przyjęte rozwiązania):
 ordynacja proporcjonalna
 ordynacja większościowa
 ordynacja (religia)

Zobacz też 

 ordynat
 ordynator, ordynatura, ordynowanie
 ordynariusz, ordynaria, ordynariat
 koordynacja, subordynacja